Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou Open) van 2013 vond plaats van 16 tot en met 21 september 2013 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. De Amerikaanse Vania King speelde in beide finales, maar greep net naast zowel de enkel- als de dubbelspeltitel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Hsieh Su-wei was nummer zes op de plaatsingslijst. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Sorana Cîrstea, werd zelfs al in de eerste ronde uitgeschakeld.

De ongeplaatste Zhang Shuai uit China, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, greep de titel. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Amerikaanse kwalificante Vania King in twee sets. Zhang wist hiermee voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltitel te veroveren.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp, die zich met succes door het kwalificatietoernooi had geslagen, kon haar eerste partij van het hoofdtoernooi niet winnen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Tamarine Tanasugarn en Zhang Shuai was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Zhang speelde samen met Jaroslava Sjvedova – dit team sneuvelde al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Hsieh Su-wei / Peng Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Vania King en Galina Voskobojeva in de match-tiebreak. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Hsieh had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Peng drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2013
Guangzhou